L'expression « exil de Napoléon  » peut faire référence à :
 l'exil de Napoléon  à l'île d'Elbe ;
 l'exil de Napoléon  à Sainte-Hélène.

Voir aussi 

 
 Cent-Jours